

Березовська сільська рада — сільська рада, Берестейська область, Березівський район
 Березовська сільська рада — сільська рада, Гомельська область, Калинковицький район
 Березовська сільська рада — сільська рада, Могильовська область, Глуський район

Березовська сільська рада — сільське поселення, Бірський район, Башкортостан
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Волчихинський район, Алтайський край
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Красногорський район, Алтайський край
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Краснощоковський район, Алтайський край
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Первомайський район, Алтайський край
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Притобольний район, Курганська область
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Солонешенський район, Алтайський край
 Березовська сільська рада — сільське поселення, Тюменцевський район, Алтайський край

ru:Берёзовский сельсовет